Nella mitologia irlandese, Iucharba era uno dei figli di Tuireann, del Túatha Dé Danann, e di Danand.

Storia 

Lui ed i suoi due fratelli Brian e Iuchar (chiamati talvolta "i tre dei di Danu") assassinarono Cian, padre di Lúg, uno dei più grandi del Túatha Dé Danann. Ne smembrarono anche il corpo e tentarono di nascondere il proprio crimine. Per questo, Lug li mandò in giro per tutto il mondo conosciuto fino alla Persia. Durante il viaggio recuperarono armi magiche che Lug pensava di utilizzare nella seconda battaglia di Magh Tuiredh. Riuscirono ad ottenere tutto quello che Lug aveva chiesto, ma fecero ritorno in Irlanda gravemente feriti, pregando Lug di guarirli; ma quest'ultimo si rifiutò di farlo. In almeno una versione di questa storia, Brian è l'unico intelligente e scaltro, mentre i fratelli Iuchar e Iucharba sono stupidi e facilmente sovrastati da Brian. Questa storia dei Figli di Tuireann viene a volte definita una Argonautica irlandese.

Note 

Túatha Dé Danann
Divinità irlandesi